En Pologne, Dębina peut désigner : 

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Dębina, village du powiat de Gniezno
 Dębina, village du powiat de Gostyń
 Dębina, village du powiat de Koło
 Dębina, village du powiat de Szamotuły
 Dębina, village du powiat de Wągrowiec
 Dębina, village du powiat de Września

 dans la voïvodie de Łódź :
 Dębina, village du powiat de Łask
 Dębina, village du powiat de Sieradz
 Dębina, village du powiat de Wieluń
 Dębina, village du powiat de Wieruszów
 Dębina, village de la gmina de Kleszczów
 Dębina, village de la gmina de Kutno
 Dębina, village de la gmina de Rusiec
 Dębina, village de la gmina de Strzelce

 dans la voïvodie de Lublin :
 Dębina, village du powiat de Chełm
 Dębina, village du powiat de Hrubieszów
 Dębina, village du powiat de Kraśnik
 Dębina, village du powiat de Włodawa
 Dębina, village de la gmina de Strzyżewice
 Dębina, village de la gmina de Tyszowce
 Dębina, village de la gmina de Ulhówek
 Dębina, village de la gmina de Zakrzew

 dans la voïvodie d'Opole :
 Dębina, village du powiat d'Olesno
 Dębina, village du powiat de Prudnik

 dans la voïvodie de Poméranie :
 Dębina, village du powiat de Kościerzyna
 Dębina, village du powiat de Malbork
 Dębina, village du powiat de Słupsk
 Dębina, village du powiat de Tczew
 Dębina, village du powiat de Wejherowo

 dans d'autres voïvodies :
 Dębina, village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Dębina, village de la voïvodie des Basses-Carpates
 Dębina, village de la voïvodie de Mazovie
 Dębina, village de la voïvodie de Petite-Pologne
 Dębina, village de la voïvodie de Podlachie
 Dębina, village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale